Audrey Zarif (née en 1998), pongiste française
Farhad Zarif (né en 1983), joueur iranien de volley-ball
Farid Zarif (né en 1951), diplomate afghan
Mohammad Djavad Zarif (né en 1960), diplomate et homme politique iranien